Doodslag op Anneke van der Stap
 Rijswijkse moorden, drievoudige moord in 1985